De Nationale Assemblée, het parlement van Suriname
 Nationale Assemblee (Kaapverdië), het parlement van Kaapverdië
 Nationale Assemblee (Malawi), het parlement van Malawi
 Nationale Assemblee van de Filipijnen, het parlement van het Gemenebest van de Filipijnen van 1935 tot 1941
 Nationale Vergadering (Benin), het parlement van Benin
 Nationale Vergadering (Frankrijk), het parlement van Frankrijk